Irina Giennadjewna Sielutina  (ur. 7 listopada 1979 w Ałma-Acie) – kazachska tenisistka.

Kariera tenisowa 
Zadebiutowała w 1996 roku, biorąc udział w dwóch turniejach cyklu ITF i drugi z nich wygrała (w São Paulo). W sumie w swojej karierze wygrała siedem turniejów tej rangi w grze singlowej i dwadzieścia w deblowej.

Jako juniorka odniosła spore sukcesy w grze deblowej wygrywając w 1997 roku juniorskie turnieje wielkoszlemowe French Open i Wimbledon w parze z Carą Black. W tym samym roku Sielutina i Black zostały mistrzyniami w ITF Junior Girls Doubles World Champion.

W 1998 roku, jako kwalifikantka, zagrała po raz pierwszy w turnieju głównym WTA w Bol w Chorwacji, ale w pierwszej rundzie przegrała z Joannette Kruger. Występowała później jeszcze wiele razy w turniejach tej rangi, ale w grze singlowej nie udało jej się nigdy zwyciężyć. Sporo większe sukcesy odniosła w deblu, wygrywając trzy turnieje (pierwszy w Warszawie w 1999 roku).

Nigdy nie wystąpiła w turnieju tenisowym podczas igrzysk olimpijskich.

W 2003 roku została żoną zimbabwejskiego tenisisty Wayne’a Blacka (z którym wystąpiła dwukrotnie w wielkoszlemowym turnieju w grze mieszanej), a tym samym bratową Cary Black. Para ma dwoje urodzonych w Londynie dzieci: syna Josepha i córkę Brooke. Rodzina mieszka w Harare.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej

Finały turniejów WTA

Gra podwójna 5 (3–2)

Turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza 12 (7-5)

Gra podwójna 28 (20-8)

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra podwójna (3)

Bibliografia 

Kazachskie tenisistki
Triumfatorki wielkoszlemowych turniejów juniorskich
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Ałmaty
Kazachowie pochodzenia rosyjskiego